Лемма Гаусса о геодезических
Лемма Гаусса о квадратичных вычетах
Лемма Гаусса о приводимости многочленов